Кернах () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Кернах мак Фогартайг — король Лагора (737—738)
 Кернах мак Фергуса — король Лагора (800—805)
 Кернах мак Конгалайг — король Наута и всей Бреги (812—818)